

Bundesliga prvaci od 1963. 

Njemačka nogometna Bundesliga